CIAA steht für:
 Cayman Islands Airports Authority, nationale Flughafenbehörde der Cayman Islands
 Cayman Islands Athletic Association, nationaler Athletikverband der Cayman Islands, Mitglied in der North American, Central American and Caribbean Athletic Association
 Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, nationale Flugunfallbehörde der Dominikanischen Republik
 Confédération des Industries Agro-Alimentaires de l’UE, siehe FoodDrinkEurope
 Conference on Implementation and Application of Automata, jährliche Wissenschaftskonferenz für Informatik

Abkürzung